rok 555
 555 (numer telefonu)
 Timer 555